Europamästerskapen i simsport 2000 var det 25:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Helsingfors, Finland från den 3 juli till den 9 juli 2000. Europamästerskapen i simsport 2000 var första gången som Finland arrangerade tävlingarna.  .

Medaljtabell

Referenser 

2000 i Finland
2000
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Sportåret 2000
Helsingfors under 2000-talet